Ва́рзея (, , «заплава») — власна назва. Також — Варзеа, Варзія.

Топоніми

Варзея (Амаранте) — парафія.
 Варзея (Арока) — парафія.
 Варзея (Барселуш) — парафія.
 Варзея-душ-Кавалейруш — парафія.
 Варзея-Кова — парафія.